Santa Mónica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Mónica, Puebla, Cohetzala, 
 Santa Mónica, Ocuilan, delstaten Mexiko, 
 Santa Mónica, Michoacán de Ocampo, 
 Santa Mónica, Veracruz, Tantoyuca, 
 Santa Mónica, Jalisco,

USA 

 Santa Monica, ort, Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar